Tomáš Plný (ur. 1983) – czeski skoczek narciarski. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (1999).

Dwukrotnie wystąpił w Pucharze Świata – w grudniu 1998 roku w Harrachovie odpadł w kwalifikacjach, a 7 lutego 1999 roku tamże zajął 17. miejsce i tym samym zdobył punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Dało mu to 71. miejsce w klasyfikacji sezonu 1998/1999.

Kilkukrotnie startował również w zawodach Pucharu Kontynentalnego, jednak ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej.

W marcu 1999 roku wziął udział w konkursach skoków podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Szczyrbskim Jeziorze. W konkursie indywidualnym był siedemnasty, a w drużynowym – dziesiąty.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019